Боливија је подељена на:
 9 департмана ()
 112 покрајина () 
 314 општина ()
 1374 кантона ()

Покрајине

Бени

Чукисака

Кочабамба

Ла Паз

Оруро

Пандо

Потоси

Санта Круз

Тариха

Види још 
 Департмани Боливије

Извори
 Национални институт за статистику - Боливија 

Провинције Боливије
Политика Боливије